Пантеон (,  у преводу „храм свих богова”) може да се односи на:
 Пантеон (религија), појам који се користи да опише групу богова из одређене религије или митологије
 Пантеон (Рим), храм у Риму изграђен око 125. године и који је првобитно био посвећен свим римским боговима
 Пантеон (Париз), храм и гробница славних у Паризу
 Пантеон (Лондон), грађевина у Лондону изграђена 1722. године, намењена забави
 Пантеон (Акамбаро), насеље је у Мексику у савезној држави Гванахуато у општини Акамбаро
 Пантеон (Мазатлан Виља де Флорес), насеље је у Мексику у савезној држави Оахака у општини Мазатлан Виља де Флорес